In 2000 werd het 58ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 12 maart tot 1 augustus. Juventude werd de kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Braziliaans competitievoetbal 2000